Isangi peut être :
 Isangi, localité, chef-lieu du territoire d’Isangi au Congo-Kinshasa ;
 Isangi, territoire de la province Orientale au Congo-Kinshasa ;